Лев Готгардович (Григорьевич) Ти́мрот (4 июля 1873 — 1 февраля 1943, Бромберг, Германия) — русский генерал, герой Первой мировой войны.

Биография 

Родился 4 июля 1873 года, сын Готгарда Готгардовича (Григория Григорьевича) Тимрота и Ольги Фёдоровны урождённой фон Раден. В 1891 году был принят в VII класс Пажеского корпуса и 12 октября 1893 года произведён в камер-пажи. Выпущен 8 августа 1894 года подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк.

Продолжая службу в Семёновском полку Тимрот 6 декабря 1898 года был произведён в поручики (со старшинством с 8 августа 1898 года), 6 декабря 1902 года — в штабс-капитаны (со старшинством с 8 августа 1902 года), и 6 декабря 1907 года — в капитаны (со старшинством с 8 августа 1906 года). С 24 мая 1907 года командовал 3-й ротой. 6 апреля 1914 года получил чин полковника.

В рядах лейб-гвардии Семёновского полка Тимрот принимал участие в Первой мировой войне.

Приказом по войскам 12-й армии № 85 от 2 апреля 1915 года, утверждённым Высочайшим приказом от 29 мая 1915 года, Тимрот был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

По сообщению Ю. В. Макарова, в этом бою Тимрот потерял обе руки.

По излечении Тимрот вернулся в Семёновский полк и служил в его запасных батальонах, в 1917 году произведён в генерал-майоры.

После октябрьской революции Тимрот уехал в Ригу, был членом полкового объединения лейб-гвардии Семёновского полка.

Скончался 1 февраля 1943 года в Бромберге (Германия).

Его братья:
 Готгард Готгардович младший (1868—1942) — генерал-майор, кавалер ордена св. Георгия 4-й степени.
 Александр Григорьевич (1865—1944) — гофмейстер, сенатор.

Награды 
Среди прочих наград Тимрот имел ордена:
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1906 год); мечи и бант к ордену (18 мая 1915 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1910 год); мечи к ордену (2 мая 1915 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1913 год, мечи к этому ордену пожалованы 28 октября 1914 года)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (9 апреля 1915 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (приказ по войскам 12-й армии № 85 от 2 апреля 1915 года; утверждено Высочайшим приказом 29 мая 1915 года)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Офицеры Российской гвардии. Опыт мартиролога. — М., 2002. — С. 477. — ISBN 5-85887-122-4
 Высочайшие приказы по Военному ведомству. К № 1292 «Разведчика». — С. 848.
 Лазарев С. А. Герои Великой войны. Известные и неизвестные. — СПб., 2007. — С. 24, 370. — ISBN 978-5-98655-035-0
 Макаров Ю. В. Моя служба в Старой Гвардии. 1905—1917. Мирное время и война. — Буэнос-Айрес, Доррего, 1951. — С. 209
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 6. Книга 2. Скр-Ф. М.: «Пашков дом», 1999. — с. 380. — ISBN 5-7510-0169-9
 Список капитанам гвардейской пехоты по старшинству. Составлен по 1 сентября 1913 г. — СПб., 1913. — С. 15
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894. — С. 732, 794.

Ссылки 
 
 «Тимротиана» Михаила фон Тимрота (перевод со шведского, Michael Heinrich v. Timroth, «Genealogia Thiemerothiana». Helsingfors Slaktforskare, Uppsatser XIII, 2001). См. альманах «Тороповские Страницы», вып. №№ 2 (2010) и 4 (2013).

Генерал-майоры (Российская империя)
Лев Готгардович
Выпускники Пажеского корпуса
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с мечами